Rubin je lahko:
 Rubin, dragi kamen
 Rubin (priimek)
 Ansambel Rubin
 Rubin, ruski konstruktor vojaške pomorske tehnike